Baron steht für:

 Baron, Adelstitel
 Baron (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Baron (Rebsorte), rote Weintrauben
 Beechcraft Baron, Flugzeug (ab 1961)
 Der Baron (Fernsehserie), britische Krimiserie (1965–1966)

Orte:
 Baron (Gard), Gemeinde im Département Gard, Frankreich
 Baron (Gironde), Gemeinde im Département Gironde, Frankreich
 Baron (Oise), Gemeinde im Département Oise, Frankreich
 Baron (Saône-et-Loire), Gemeinde im Département Saône-et-Loire, Frankreich
 Baron, piemontesischer Name der Gemeinde Barone Canavese, Provinz Turin, Italien

Person:
 Baron Karl (1882–1948), österreichisches Original

Siehe auch:
 Baron 1898 (Achterbahn im Freizeitpark Efteling)
 Baron-sur-Odon (französische Gemeinde im Département Calvados)
 Baronat (Besitzung eines Barons)
 Barón (Begriffsklärung)
 Barron (Begriffsklärung)
 Barone (Begriffsklärung)
 Bar-On (Begriffsklärung)